Notre-Dame (magyarul Mi asszonyunk) néven francia nyelvterületen több templom, székesegyház, földrajzi név, illetve az ezek valamelyikéhez kapcsolódó irodalmi, művészeti alkotás ismert.

Székesegyházak 
 Notre-Dame-székesegyház, Párizs, Franciaország, gótikus, 1163–1345
Lásd még: A párizsi Notre-Dame nagyorgonája
 Notre-Dame-székesegyház, Amiens, Franciaország, gótikus, 1220–1288
 Notre-Dame-székesegyház, Bayeux, Franciaország, román–gótikus, 11–15. század
 Notre-Dame-székesegyház, Chartres, Franciaország, román–gótikus, 1145–1220
 Notre-Dame-székesegyház, Coutances, Franciaország, gótikus, 13. század
 Notre-Dame-székesegyház, Laon, Franciaország, gótikus, 1155–1235
 Notre-Dame-székesegyház, Reims, Franciaország, gótikus, 1211–1275
 Notre-Dame-székesegyház, Rodez, Franciaország, gótikus, 1277–1531
 Notre-Dame-székesegyház, Rouen, Franciaország, gótikus, 1020–1884
 Notre-Dame-székesegyház, Senlis, Franciaország, gótikus, 1151–1191
 Notre-Dame-székesegyház, Strasbourg, Franciaország, gótikus, 1176–1439
 Notre-Dame-székesegyház, Tournai, Belgium, román–gótikus, ?–1255

Irodalmi-művészeti alkotások 

 A párizsi Notre-Dame, Victor Hugo regénye
 A párizsi Notre-Dame, film, 1911
 A párizsi Notre-Dame, film, 1923
 A párizsi Notre-Dame, film, 1939
 A párizsi Notre-Dame, film, 1956
 A párizsi Notre-Dame, film, 1982
 A párizsi Notre-Dame, film, 1996
 Notre-Dame de Paris, musical
 Notre-Dame-korszak, 12–13. századi zenei irányzat
 Roueni katedrális (Monet festményei)

Egyéb 
 Notre Dame, város az USA Indiana államában
 Notre Dame (együttes)

Lásd még 
 A Notre Dame-i toronyőr (egyértelműsítő lap)